Barclay se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arthur S. Barclay
 Maxwell V.L. Barclay